Елизабета Арагонска (1271 − 4. јул 1336) била је португалска краљица од 1282. до 1325. године као супруга Дениса Португалског. Била је члан фрањевачког реда клариса те је 1625. године проглашена светицом.

Биографија 
Елизабета Арагонска је рођена 1271. године у Сарагоси као ћерка арагонског краља Петра III и Констанце Сицилијанске. Са дванаест година удала се за португалског краља Дениса. Денису је родила сина Алфонса (будућег португалског краља) и ћерку Констанцу (супругу Фернанда IV од Кастиље). Брак Елизабете и Дениса није био срећан због краљевих бројних љубавних афера. У сукобу Дениса и Алфонса (1322—1324) стала је на страну свога сина због чега ју је супруг протерао у Аленкуер. Међутим, касније јој је дозволио да се врати. Денис је умро 1325. године, а краљица је своју имовину разделила сиромашнима и кренула у ходочашће у Компостелу на гроб светог Јакова. Потом се замонашила у манастиру у Коимбрију. Умрла је 1336. године у Естремозу. Светом ју је прогласио папа Урбан VIII 25. маја 1625. године.

Породично стабло

Референце

Литература 
 

Рођени 1271.
Умрли 1336.
Католички светитељи
Фрањевци
Шпански светитељи‎